Folgueras puede referirse a:

 Folgueras (Coaña), lugar del municipio de Coaña, Asturias (España).
 Folgueras (Pravia), lugar del municipio de Pravia, Asturias (España).
 Folgueras (Siero), lugar del municipio de Siero, Asturias (España).
 Folgueras (Oviedo), lugar del municipio de Oviedo, Asturias (España).